Fiorentino steht für:
 Fiorentino, eine Gemeinde in San Marino
 Castel Fiorentino, eine Burgruine in Apulien
 Titularbistum Fiorentino

Fiorentino ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Fiorentino (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Dario Fiorentino (* 1986), deutscher Basketballspieler

 Francisco Fiorentino (1905–1955), argentinischer Tangosänger und Bandoneonist
 Imero Fiorentino († 2013), US-amerikanischer Lichtdesigner
 Linda Fiorentino (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Rosso Fiorentino (1495–1540), italienischer Maler
 Salomone Fiorentino (1743–1815), italienisch-jüdischer Dichter
 Sergio Fiorentino (1927–1998), italienischer Pianist
 Stefano Fiorentino (1301–1350), italienischer Maler

Siehe auch:
 Sesto Fiorentino